В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of California 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Барбара Поттер і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Пем Шрайвер 6–1, 3–6, 7–6(5).

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура (чвертьфінал)

 Барбара Поттер /  Шерон Волш (переможницяsse)
 Кеті Джордан /  Пем Шрайвер (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic